Metrodoro () es un nombre que puede referirse a:

 Metrodoro de Lámpsaco (el viejo), filósofo griego del siglo V a. C. de la escuela de Anaxágoras.
 Metrodoro de Cos (siglo V a. C.), escritor pitagórico.
 Metrodoro de Quíos (siglo IV a. C.), filósofo de la escuela de Demócrito.
 Metrodoro de Lámpsaco (el joven), filósofo epicúreo griego (331 a. C.-277 a. C.)
 Metrodoro de Atenas (mediados siglo II a. C.), filósofo y pintor.
 Metrodoro de Estratonicea (finales siglo II a. C.), filósofo, originalmente epicúreo y más tarde, seguidor de Carneades.
 Metrodoro de Escepsis (siglo I a. C.), escritor, orador y político.

Enlaces externos 
 Smith, Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, entrada "Metrodorus" (en inglés)
 Online Encyclopedia, entrada "Metrodorus" (en inglés)